Нулевой пациент может означать:

 Нулевой пациент — термин, которым обозначают первого инфицированного пациента, чаще всего подразумевая заражение ВИЧ.
 Нулевой пациент (сериал) — российский драматический сериал 2022 года.
  — британский фильм ужасов 2018 года.
  — канадский музыкальный фильм 1993 года.